Тухув:

 Тухув — город в Польше, входит в Тарнувский повят, Малопольское воеводство.
 Тухув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тарнувский повят, Малопольское воеводство.
 Тухув — железнодорожная станция в городе Тухув.